Meliolina är ett släkte av svampar. Meliolina ingår i familjen Meliolinaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Meliolina